Кунео (значения) — фамилия и топоним.

Фамилия 
 Кунео, Джованни Баттиста (1809—1875) — итальянский политик эпохи Рисорджименто, соратник и биограф Дж. Гарибальди.
 Кунео, Ринальдо (1877—1939) — американский художник.
 Кунео, Сайрус (1879—1916) — американский художник, брат Ринальдо Кунео, отец Теренса Кунео.
 Кунео, Теренс (1907—1996) — американский художник.

Топоним 
 Кунео — город в Италии.
 Кунео — провинция в Италии.